Жанне (, возможны неточные русские написания «Женне», «Жаннет» и т. п.) — французская фамилия:

 Жанне, Жером (род. 1977) — французский шпажист, двукратный олимпийский чемпион, старший брат Фабриса Жанне.
 Жанне, Фабрис (род. 1980) — французский шпажист, двукратный олимпийский чемпион, младший брат Жерома Жанне.

См. также 
 Жане
 Жене